Les Sept Églises d'Asie sont des communautés chrétiennes mentionnées dans l'Apocalypse.
 Églises d'Asie est une agence de presse spécialisée dans l'actualité religieuse en Asie.